Személynevek
 Agrón lüd király (ur. i. e. 1221–?) a Lüd Királyság iralkodója 
 Agrón illír király (ur.  k.? – 231) az Illír Királyság uralkodója 

Földrajzi nevek
 Agrón, spanyolországi település